Elo kan de volgende betekenissen hebben:
 Elo-rating, systeem om de sterkte van een schaker aan te geven,
 Árpád Élő - Hongaars-Amerikaanse schaker en natuurkundige, naamgever van het Elo-systeem
 Monreal (Spanje) - een gemeente in de regio Navarra (Spanje) met de Baskische naam Elo

ELO kan de volgende betekenissen hebben:
 Electric Light Orchestra, een Britse band (rockgroep) uit de jaren 70 van de 20ste eeuw
 European Landowners Organisation, een Europese organisatie van grondbezitters
 Elektronische leeromgeving, een softwaresysteem voor inhoud en organisatie van leerprocessen
 Emisora Libre de Orcasitas, een Spaans radiostation te Madrid
 Environmental Liaison Officer, een stafmedewerker met betrekking tot milieuzaken